Viniegra puede hacer referencia a:

Lugares 
Dos localidades españolas en la región de La Rioja que tienen este nombre:
 Viniegra de Abajo
 Viniegra de Arriba

Personas con este apellido 
 Salvador Viniegra, pintor español.
 Manuel Viniegra, futbolista mexicano.
 Juan Bautista Viniegra, almirante español.